Příjmení Kögler nosí více různých významných osobností:

 Adolf Kögler (1825–1895) – rakouský inženýr a politik německé národnosti z Čech
 Franz Kögler (1891–1983) – československý politik německé národnosti
 Rudolf Kögler (1899–1949) – německý přírodovědec